Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Traini – włoski malarz
 Michael Traini – włoski piłkarz